Појам Булоњ може да се односи на:

 Булоњ (река), је река у Француској
 Булоњ (Вандеја)
 Булоњ Бијанкур, је насељено место у Француској у Париском региону, у департману Горња Сена
 Булоњ ла Грас, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија, у департману Оаза која припада префектури Компјењ
 Булоњ на Мору, је град у Француској у региону Север-Па де Кале, у департману Па де Кале
 Булоњ сир Елп, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Север која припада префектури Авне сир Елп
 Булоњ сир Жес, је насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Горња Гарона која припада префектури Сен Годан
 Капел ле Булоњ, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Булоњ сир Мер
 Контвил ле Булоњ, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Булоњ сир Мер